Gerard van Honthorst (Gherardo delle Notti)  – pittore olandese
 Willem van Honthorst  – pittore olandese